Kodolányi János (1899–1969) író
Kodolányi János (1922–2008) etnográfus